

Geografia 
 Dahr el Sawan – centro abitato e comune del Libano
 Distretto di Mueang Nakhon Sawan – distretto della Thailandia
 Nakhon Sawan – grande città della Thailandia
 Provincia di Nakhon Sawan – provincia del gruppo regionale della Thailandia del Nord
 Sungai Sawan – fiume indonesiano

Persone 
 Zbigniew Sawan – attore polacco

Altro 
 Diocesi di Nakhon Sawan – sede della Chiesa cattolica in Thailandia suffraganea dell'arcidiocesi di Bangkok